Uno dei punti notevoli di un triangolo
 Punto notevole – punto di riferimento per la navigazione